1638 км, 1638-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1638 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 654769
 1638 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 780020